Првенство Београдске зоне у фудбалу 1993/94. бројала је 18 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига, а нижа Прва Београдска лига .
Званични назив Београдске зоне је Републичка зонска лига Београда, популарно названа „трамвај лига”.

У Кнез Михаиловој 1 одржана је седница Фудбалског Савеза Србије на којој је одлучено да се повеча број клубова у републичким и београдским зонским лигама са 16 на 18 клубова за сезону 1993/94. годину.

Београд је првак Београдске зоне са датим 94, а примио само 26 гола. Гол разлика 69 гола и освојено 62 бода. Само је једну утакмицу изгубио. Провео је на првом месту 32. кола, а непрекидно од 5. кола до краја.
Интересантно да је Железник, Београд провео 29 кола на другом месту. Непрекидно од 6. до 34. кола.
	
Победник трке за најбоље оцењеног фудбалера Београдске зоне према оценама извештача „СПОРТА“ је Ловрић из Београда са Карабурме,
док су први стрелаци Акаратовић из Београда са Карабурме са 25 датих голова
 За сезону 1994/95. у Српску лигу прешли су:
 Београд, Карабурма као првопласирани тим.
 Железник, Београд као другопласирани тим. 
 Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:
 Полет, Београд
 Кнежевац, Кнежевац 
 ИМТ, Нови Београд
 За сезону 1994/95. у Београдску зону, која ће бројати 20 клубова, прешли су:
 Змај (Земун),
 Југопетрол (Београд),
 Балкан Буковица (Миријево),
 Младост (Умчари),
 Сопот (Сопот),
 Локомотива и
 Раднички (Обреновац), повратник из Српске лиге

Од сезоне 1994/95. важи правило: за победу се добија три бода, за нерешено један бод.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|1. Полет

Београд
 
 	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. Графичар

Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. Сремчица

Сремчица

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. Бежанија—Грам

Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. БАСК ПИМ

Београд

	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. БудућностДобановци

|--- 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. БеоградКарабурма

	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8. ОФК ЖарковоЖарково
 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |9. ПалилулацКрњача

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. ЖелезникБеоград

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. ЖелезничарСавски венац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. Срем—Уникомерц

Јаково

|--- 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. ТурбинаВреоци

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. ИМ Раковица—Ера

Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. ИМТНови Београд

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. Врчин 91Врчин

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|17. КнежевацКнежевац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|18. Борац'''

Остружница

|}

Резултати по колима (број гледалаца)

Посећеност утакмица 

<div style="width:1370px; height:560px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB">

Напомене

Референце

Спољашње везе 
	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 1993/94. у југословенском фудбалу